Сеферьян Нарек Эдуардович (род. 20 августа 1974, Москва) — армянский шахматист, гроссмейстер (1998). Журналист-международник, сценарист.

В 1979 в возрасте 4 лет принимал участие в популярном детском конкурсе вокалистов «Веселые нотки».

Окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Дипломатическая академия МИД России

Достижения в шахматах:
 Чемпион Москвы до 14 лет 1987
 Участник чемпионата СССР среди юношей 1991
 Участник финала чемпионата Армении 1993

Победитель и призёр многих международных турниров:
 U.S open Конкорд, США 1995
 North American open Лас-Вегас, США 1995
 7-й мемориал Гольдберга Москва 1996
 12-й Мемориал Гольдберга Москва 1998
 Московский международный Москва 1998
 Мемориал Эстрина Москва 1998
Разработал и ввел в практику один из вариантов во французской защите.

Работал специальным корреспондентом и обозревателем во многих печатных изданиях. Бывал в «горячих точках». В основном специализировался на международной тематике. На телевидение с 2003. С 2006 — редактор-международник телеканала «Россия 24». С 2014 - один из руководителей акционерного общества. 

Хобби: Играет на гитаре, клавишных инструментах, пишет стихи [].

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Интервью
 Интервью

Шахматисты Армении
Журналисты Армении
Сценаристы Армении